Абача () — нигерийская фамилия. Известные носители:
 Абача, Ибрахим (1938—1968) — мусульманский марксистский политик Чада.
 Абача, Сани (1943—1998) — нигерийский политик.
 Абача, Сари (род. 1978) — нигерийский футболист.

См. также 
 Абачи — ценная порода древесины.